Adrien Hardy peut désigner :
 Adrien Hardy (1978-), un rameur français ;
 Adrien Hardy (1984-), un skipper français.